Kamienica Pod Złotym Orłem – kamienica na wrocławskim Rynku
 Kamienica Pod Złotym Orłem – kamienica na ulicy Kurzy Targ we Wrocławiu
 Kamienica Pod Złotym Orłem w Bielsku-Białej